|-
| 15401 - ||  || 4 noiembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 15402 Suzaku ||  || 9 noiembrie 1997 || Moriyama || 
|-
| 15403 Merignac ||  || 9 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 15404 ||  || 6 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 15405 ||  || 19 noiembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 15406 Bleibtreu ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15407 Udakiyoo ||  || 24 noiembrie 1997 || Moriyama || 
|-
| 15408 - ||  || 30 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15409 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 15410 - || 1997 YZ || 19 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 15411 ||  || 18 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 15412 Schaefer ||  || 2 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15413 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15414 - ||  || 26 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15415 Rika ||  || 4 februarie 1998 ||  || 
|-
| 15416 ||  || 21 februarie 1998 ||  || 
|-
| 15417 Babylon ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15418 - ||  || 27 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 15419 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15420 Aedouglass ||  || 28 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15421 Adammalin ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15422 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15423 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15424 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 15425 Welzl ||  || 24 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 15426 ||  || 26 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 15427 Shabas ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 15428 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15429 - ||  || 30 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
|  ||  || 22 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 15431 ||  || 30 octombrie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 15432 - ||  || 11 noiembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 15433 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15434 Mittal ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15435 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15436 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15437 ||  || 9 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 15438 - ||  || 17 noiembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 15439 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15440 - ||  || 19 noiembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 15441 - ||  || 27 noiembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 15442 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15443 - ||  || 23 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15444 - ||  || 25 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15445 || 1998 XE || 1 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 15446 - ||  || 12 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15447 - ||  || 12 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15448 Siegwarth ||  || 10 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15449 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15450 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15451 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15452 Ibramohammed ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 15453 Brasileirinhos ||  || 12 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 15454 - ||  || 17 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15455 - ||  || 17 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15456 - ||  || 18 decembrie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 15457 - ||  || 18 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 15458 - ||  || 25 decembrie 1998 ||  || K. Korlević, 
|-
| 15459 - ||  || 25 decembrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 15460 Manca ||  || 25 decembrie 1998 ||  || , 
|-
| 15461 Johnbird ||  || 27 decembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 15462 Stumegan ||  || 8 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15463 - ||  || 9 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15464 - ||  || 12 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15465 Buchroeder ||  || 15 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15466 Barlow ||  || 14 ianuarie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 15467 Aflorsch ||  || 15 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 15468 - ||  || 14 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 15469 Ohmura || 1999 BC || 16 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15470 - || 1999 BS || 16 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 15471 - ||  || 19 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 15472 - ||  || 20 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 15473 - ||  || 23 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 15474 - ||  || 20 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 15475 - ||  || 24 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 15476 Narendra ||  || 18 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15477 - ||  || 6 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 15478 - ||  || 7 februarie 1999 ||  || , 
|-
| 15479 - ||  || 8 februarie 1999 ||  || 
|-
| 15480 - ||  || 12 februarie 1999 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| 15481 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15482 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15483 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15484 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15485 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15486 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15487 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15488 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15489 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15490 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15491 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15492 Nyberg ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15493 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15494 - ||  || 11 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 15495 Bogie ||  || 17 februarie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 15496 ||  || 20 februarie 1999 ||  || , T. Urata
|-
| 15497 Lucca ||  || 23 februarie 1999 ||  || 
|-
| 15498 - ||  || 13 martie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 15499 Cloyd ||  || 19 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 15500 Anantpatel ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-